Йорданова — болгарская фамилия (мужская форма Йорданов). Известные носители:

 Йорданова, Даниэла (род. 1976) — болгарская легкоатлетка, бегунья на длинные дистанции.
 Йорданова, Здравка (род. 1950) — болгарская гребчиха. 
 Йорданова, Зорка (1904—1970) — болгарская актриса, народная артистка НРБ.
 Йорданова, Милка (род. 1957) — болгарская акробатка, чемпионка мира по спортивной акробатике (1976).
 Йорданова, Рени (род. 1953) — болгарская гребчиха. 
 Йорданова, Эмилия (род. 1989) — болгарская биатлонистка.

См. также 
 Йорданов
 Йорданова алгебра